Marc Juni Silà (pretor), pretor el 212 aC
 Marc Juni Silà (cònsol 109 aC), cònsol el 109 aC 
 Marc Juni Silà (cònsol 25 aC), cònsol el 25 aC
 Marc Juni Silà (cònsol any 19), cònsol l'any 19
 Marc Juni Silà (cònsol any 46), cònsol l'any 46.